Whishaw ist der Name von 

Stella Arbenina (1885–1976), geborene Stella Zoe Whishaw
Ben Whishaw (1980), britischer Theater- und Filmschauspieler